Le tournoi de tennis de Tachkent est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2004, classée en catégorie Tier IV, se dispute du 11 au .

Nicole Vaidišová remporte le simple dames. En finale, elle bat Virginie Razzano, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Adriana Serra Zanetti et Antonella Serra Zanetti.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Tachkent
 Saison 2004 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2004
Tachkent
2004 en Ouzbékistan
Tennis en octobre 2004